

Ascendenza
Figlio di Roberto II (n. circa 775/80 - m. 807), conte di Aspinga, di Wormsgau e della Renovia. Fu un esponente della famiglia franca dei Robertingi, da cui discesero i Capetingi, che, in seguito, assursero alla monarchia di Francia.

Discendenza
Intorno all'818 Roberto III sposò Wiltrude, figlia di conte di Orléans Adriano da cui ebbe:
Roberto IV il Forte;
Gontrano;
Viltrude, sposa di Alerano di Barcellona
Rotlinda, sposa di Megingaudo I di Worms.

Ascendenza

Note 

R
Nati in Sassonia